Bredlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Bredlinger (* 2001), österreichische Leichtathletin
 Ursula Bredlinger (* 1973), österreichische Marathonläuferin